Morus može značiti:
Morus 
 Morus (Moraceae), biljni rod iz reda Rosales ili koprivolike.
 Morus (Sulidae), rod ptica iz iz reda Ciconiiformes